Деся́тников — русская фамилия.

Известные носители:
 Десятников, Андрей Валерьевич (род. 1994) —  российский баскетболист.
 Десятников, Василий Алексеевич (род. 1942) — глава Администрации Кировской области в 1991—1996 годах.
 Десятников, Владимир Александрович (род. 1931) — российский художник, искусствовед.
 Десятников, Глеб Феликсович (род. 1966) — российский дипломат. 
 Десятников, Дмитрий Терентьевич (1907—1988) — советский государственный хозяйственный и партийный деятель. 
 Десятников, Леонид Аркадьевич (род. 1955) — российский композитор.